Cratena är ett släkte av snäckor. Cratena ingår i familjen Facelinidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Nakensnäckor
Cratena